Trzej królowie – Josef Mašín, Josef Balabán i Václav Morávek, trzej przywódcy czeskiego ruchu oporu z okresu II wojny światowej 
 Trzej Królowie – postacie z tradycji chrześcijańskiej
 święto Trzech Króli